Osoby o tym nazwisku:
 Ainar Karlson − estoński bokser
 Karl Karlson − łotewski komunista, funkcjonariusz radzieckich służb specjalnych